Libertas (sistema operacional) - projeto brasileiro de software livre
 Associazione Sportiva Lucchese Libertas 1905 - clube de futebol da Itália
 Associazione Calcio Libertas - clube de futebol de San Marino
 Libertas Quæ Sera Tamen - expressão em latim na bandeira do estado brasileiro de Minas Gerais
 Libertas (direito romano) - definição criada quando da queda do reinado romano